Мужская сборная Люксембурга по кёрлингу — представляет Люксембург на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Люксембурга (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1980—1985, 1987, 1991—2003 сборная Люксембурга выступала в дивизионе «B», в 2010—2016, 2019—2021 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Люксембурга по кёрлингу
 Смешанная сборная Люксембурга по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Люксембурга по кёрлингу

Ссылки 
 Люксембург -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Люксембурга

Люксембург
Кёрлинг в Люксембурге
Кёрлинг